Ким Лейне (; род. 28 августа 1961, Бё, Телемарк, Норвегия) — датско-норвежский писатель.

Биография 
Родился в городе Бё, в Телемарке, в Норвегии и в 1976 году переехал в Данию. Позднее в течение 15-ти лет проживал в Гренландии.

В 2004 году вернулся в Данию, где в 2007 году дебютировал с романом «Kalak».

В 2013 году за роман «Пророки фьорда Вечность» («Profeterne vid Evidhedsfjorden») был удостоен литературной премии Северного совета.

Библиография 
 Kalak (2007)
 Valdemarsdag (2008)
 Tunu (2009), ISBN 978-3-518-46365-9
 Profeterne i Evighedsfjorden (2012)
 Afgrunden (2015)

Примечания

Ссылки 
 Kim Leine vinder De Gyldne Laurbær. 
 Kim Leine sætter Grønland på det litterære landkort. 

Лауреаты премия Сёрена Гюльдендаля